Hvítserkur steht für: 

 Hvítserkur (Basaltfelsen), ein Basaltfelsen auf der Halbinsel Vatnsnes in Island
 Hvítserkur (Berg), ein Berg am Fjord Borgarfjörður eystri in Island